Illingen může být:
 Illingen (Bádensko-Württembersko) – obec v Bádensku-Württembersku v Německu
 Illingen (Sársko) – obec v Sársku v Německu
 Elchesheim-Illingen – obec v Bádensku-Württembersku v Německu

Illingen je také německý název pro sídla:
 Illange – obec ve Francii
 Illens – bývalá obec ve Švýcarsku, součást obce Gibloux
 Misso – bývalá obec v Estonsku, součást obce Rõuge